Wypowiedź lakoniczna – wypowiedź krótka, zwięzła, streszczająca cały tekst w kilku zrozumiałych zdaniach. Wywodzi się z południowych terenów Starożytnej Grecji, Lakonii.

Uczono jej starożytnych Spartan, nim skończyli 7 lat, później bowiem kończyli edukację przenosząc się na koszary, by uczyć się walki.

Zobacz też 
 lakonizm

Stylistyka